Dryolestes és un gènere de teri extint de la família dels driolèstids que visqué durant el Juràssic. Se n'han trobat fòssils als Estats Units.

Referències 

Driolèstides del Juràssic